Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2007 se konalo ve dnech 13. a 14. ledna 2007 v rychlobruslařské hale Pettit National Ice Center v americkém Milwaukee. Jednalo se o 9. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajoval titul Američan Chad Hedrick, Kanaďanka Cindy Klassenová nestartovala.

V Milwaukee se potřetí mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Kristina Grovesová. Mezi muži podruhé zvítězil Američan Chad Hedrick.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2007, speedskatingnews.info

2007
Rychlobruslení v roce 2007
Rychlobruslení v USA
Sport v Milwaukee
Sport v USA v roce 2007